GAD steht für:
 GAD (Unternehmen) (GAD eG), ehemaliger IT-Dienstleister der nord- und westdeutschen Genossenschaftsbanken
 Gastronomische Akademie Deutschlands e.V.
 Gender and Development, interdisziplinäres feministisches Forschungsfeld
 Generalisierte Angststörung (generalized anxiety disorder), Form der Angststörungen
 Gesetz über den Auswärtigen Dienst
 Gewerbeaußendienst der Berliner Polizei
 Glutamatdecarboxylase, Enzyme in Eukaryoten, die die Decarboxylierung von Glutamat zum Neurotransmitter  γ-Aminobutansäure (GABA) und CO2 katalysieren 
 Grenzaufsichtsdienst der Bundeszollverwaltung
 Northeast Alabama Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Gadsden (Alabama)

GaD steht für:
 Gymnasium am Deutenberg, in Villingen-Schwenningen

Gad ist der Name folgender Orte:
 Gad (Timiș), Dorf im Kreis Timiș, Rumänien
 Gad (Wisconsin), Ort im Marathon und im Taylor County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Gad ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Gad, einer der zwölf Söhne Jakobs in der Bibel
 Gad (Prophet), ein Prophet in der frühen Königszeit Israels
 Dora Gad (1912–2003), rumänisch-israelische Architektin, Innenarchitektin und Möbeldesignerin
 Emma Gad (1852–1921), dänische Autorin und Frauenrechtlerin
 Hubert Gad (1914–1939), polnischer Fußballspieler
 Jens Gad (* 1966), dänischer Musikschaffender
 Johannes Gad (1842–1926), deutscher Neurophysiologe
 Josh Gad (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Max Gad (1954–2020), slowenischer Regisseur und Künstler, siehe Matjaž Grilj
 Toby Gad (* 1968), deutscher Musikproduzent und Songwriter
 Urban Gad (1879–1947), dänischer Drehbuchautor und Regisseur

gad steht für:
 Gaddang (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Gaddang am Fluss Cagayan auf der Insel Luzon, eine der philippinischen Sprachen

Siehe auch:
 GAAD
 Gadd
 Gat
 Gath

Abkürzung